Милич (польск. Milicz, нем. Militsch) — многозначный термин.

 Милич — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Миличский повят. 
 Милич (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Миличский повят, Нижнесилезское воеводство.

Фамилия  
 Милич, Александар (род. 1969) — сербский певец и музыкальный продюсер.
 Милич, Антонио (род. 1994) — хорватский футболист.
 Милич, Богдан (род. 1987) — черногорский футболист, выступающий на позиции нападающего, игрок клуба «Рудар».
 Милич, Борис Евсеевич (1904—1991) — советский и украинский педагог — пианист, профессор Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
 Милич, Борислав (1925—1986) — югославский шахматист; гроссмейстер, доктор юридических наук.
 Милич, Марко (род. 1987) — сербский футболист.
 Милич, Неманья (род. 1990) — сербский футболист.
 Милич, Стефан (род. 2000) — черногорский футболист.
 Милич, Хрвое (род. 1989) — хорватский футболист.
 Милич, Ян (ок. 1320/5 — 1374) — чешский богослов и проповедник; предшественник чешской Реформации.